Хосе Антонио Кастро (; род. 11 августа 1980, Мехико) — мексиканский футболист, левый защитник, известный по выступлениям за клубы «Америка», «УАНЛ Тигрес» и сборную Мексики. Участник чемпионата мира 2006 года.

Клубная карьера 
Кастро — воспитанник футбольной академии столичной «Америка». За основную команду он дебютировал в сезоне 2000/01 в поединке против «Леона». В первых двух сезонах, Хосе Антонио получал немного игрового времени и полноценным игроком стартового состава стал только в 2002 году. Он демонстрирпвал отличную форму в матчах чемпионата сезона 2002 и помог «Америке» выиграть чемпионат. Сезон Клаусуры 2005 вновь стал для Кастро успешным, причём он и Гильермо Очоа приняли участие во всех матчах чемпионата. В сезоне Клаусуры 2008 после ухода из клуба Даулио Давино, Хосе Антонио был выбран вице-капитаном, а его партнёр Херман Вилья стал капитаном команды. Сезон выдался неудачный и защитник был выставлен на трансфер, но желающих платить завышенную сумму не нашлось, поэтому Кастро перешёл в «УАНЛ Тигрес» на правах аренды. 18 января 2009 года в матче против «Пачуки» Кастро дебютировал за новый клуб. 15 марта того же года в поединке против «Индиос» Хосе Антонио забил свой первый гол за «тигров».

В конце 2010 года он принял решение покинуть клуб и принял приглашение «Некаксы». 8 января 2011 года в матче против «Хагуарес Чьяпас» Хосе Антонио дебютирует в новом клубе. Кастро нечасто выходил на поле, поэтому решил сменить команду в конце 2011 года. Новым клубом защитника стал «Эстудиантес Текос», но и там он провёл лишь 11 матчей, и уже конце сезона перебрался в «Сан-Луис». 22 июля 2012 года в поединке против «Сантос Лагуна» Кастро дебютировал в новом клубе.

В начале 2013 года Хосе Антонио перешёл в «Атланте». 6 января в матче против «Пачуки» он дебютировал за новую команду. За клуб Кастро сыграл всего 4 матча. В 2014 году он присоединился к «Атлетико Сан-Луис», но так и не дебютировав за команду, принял решение завершить карьеру.

Международная карьера 
4 февраля 2003 года в товарищеском матче против сборной Аргентины, Кастро дебютировал за сборную Мексики. В 2006 году Кастро принял участие в чемпионате мира в Германии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Португалии и Аргентины. В 2007 году Кастро завоевал серебряные медали Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборной Кубы.

В том же году Хосе занял третье место на Кубке Америки в Венесуэле. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии и Чили.

В 2009 году Кастро выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Гваделупы, Гаити и США. В поединке против американцев Хосе забил свой первый гол за национальную команду.

15 октября 2009 года он сыграл свой последний матч национальную команду, против сборной Тринидада и Тобаго в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2010 года.

Голы за сборную Мексики

Достижения 
Командные
  Чемпион Мексики (2): Лето 2002, Клаусура 2005
  Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики (1): 2005
 Обладатель Кубка гигантов (1): 2001
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ (1): 2006
 Обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2009
 Бронзовый призёр Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2007

Индивидуальные
 Лучший крайний защитник — Апертура 2005

Примечания

Ссылки 
 José Antonio Castro Article (In Spanish)
 
 
 Профиль на сайте Mediotiempo
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Алконес Керетаро»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Сан-Луис»
Игроки ФК «Атланте»